Název Karlovice má více obcí: 
 1. Karlovice (okres Semily) – obec v okrese Semily
 2. Karlovice (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 3. Karlovice (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál

… nebo částí obcí:
 4. Karlovice (Kostelec u Holešova) – část obce Kostelec u Holešova v okrese Kroměříž
 5. Karlovice (Tísek) – část obce Tísek v okrese Nový Jičín
 Karlovice (Úžice) – část obce Úžice v okrese Kutná Hora

Slovo Karlovice se objevuje také v názvech obcí:
 6. Velké Karlovice – obec v okrese Vsetín

… nebo částí obcí:
 7. Malé Karlovice – část obce Velké Karlovice v okrese Vsetín

 Karlovice (Podorlická pahorkatina) (475 m n.m.) – kopec u Žamberka, který využil Karel IV. při obléhání hradu Žampach